Moorhouse (Allerdale) – miejscowość w Woodside, w hrabstwie Kumbrii (Anglia)
 Moorhouse (Carlisle) – miejscowość w hrabstwie Kumbrii (Anglia)
 Moorhouse – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Moorhouse – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Moorhouse Bank – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Adrian Moorhouse – brytyjski pływak
 George Moorhouse – amerykański piłkarz
 James Moorhouse – brytyjski polityk i inżynier
 Len Moorhouse – nowozelandzki pływak
 Roger Moorhouse – brytyjski historyk i pisarz
 William Barnard Rhodes-Moorhouse – brytyjski kierowca sportowy, pionier lotnictwa i pilot wojskowy